Жарський Василь Олексійович (1906—1973) — відомий французький та радянський художник живописець, член Спілки художників СРСР.
 Жарський Іван (* ? — † ?) — десятник, льотчик Української Галицької Армії.
 Жарський Йосафат (1779—1838) — титулярний єпископ Пінський, помічник Жировицької (Литовської) єпархії Руської Унійної Церкви.
 Жарська Михайлина Іванівна (1891—1972) — українська співачка, акторка театру, співачка (сопрано).

 Жарський повіт — один з 12 земських повітів Любуського воєводства Польщі.